Holtet bezeichnet

 einen norwegischen Eishockeyspieler, Marius Holtet
 ein Dorf auf der dänischen Insel Vendsyssel-Thy, Holtet (Vendsyssel)
 Holtet-Nunatak, Nunatak im westantarktischen Ellsworthland
 Holtet (Norwegen) südlichstes Dorf